Trianon ist eine Bezeichnung für

Schlösser im Park von Versailles
 Grand Trianon
 Petit Trianon

Außerdem

 Trianon von Eythra, künstliche Ruine an der historischen Lindenallee in Eythra bei Leipzig
Trianon (Frankfurt am Main), Hochhaus in Frankfurt am Main
 Vertrag von Trianon, einer der Pariser Vorortverträge von 1920 

Theater
 Le Trianon, Theater- und  Konzertsaal in Paris
 Trianon-Theater, ehemaliges Theater in Berlin
 Trianon-Theater (Wien), ehemaliges Theater in Wien um 1905, siehe Nestroyhof#Nestroy-Säle